Caina steht für:
 Caina (China), Gemeinde im Kreis Qüxü, Tibet, China
 Caina (Fluss), Fluss in Umbrien, Zufluss des Nestore (Fluss)
 Pieve Caina, Ortsteil von Marsciano (Umbrien, Italien)
 Torre Caina, Küstenwachturm in Maratea (Basilikata, Italien)

Caiña ist der Familienname folgender Personen: 
 Milagros Caiña Carreiro-Andree (* 1962), spanische Managerin